Ела́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на північний схід від Парижа, 85 км на північ від Шалон-ан-Шампань, 13 км на південь від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2019 року Елан, Балев-е-Бюц i Бутанкур було приєднано до муніципалітету Фліз.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Елан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Елан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Арденни